Ассоциация Геркулеса — Лиры — это одна из ближайших к нам молодых ассоциаций звёзд, расположенная на среднем расстоянии около 81 светового года от нас.

В 1998 году, исследуя движение молодых похожих на Солнце звёзд, находящихся недалеко от нашей Солнечной системы, астрономы обнаружили группу из четырёх объектов, двигающихся с одинаковой скоростью. Их соответствующие названия: HD 166, HD 206860, HD 82443 и HD 97334B. Позже другая группа исследователей расширила данную ассоциацию до 15 кандидатов, находящихся в пределах до 25 парсек, предложив назвать её ассоциацией Геркулеса-Лиры. Дальнейшие исследования позволили определить точное количество членов ассоциации (10) и возможных кандидатов (15).

Список звёзд ассоциации 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения.

Примечания

См. также 
 Движущаяся группа звёзд AB Золотой Рыбы
 Движущаяся группа звёзд Кастора

 
Звёздные ассоциации